Појам Плуска може се односити на:
 Плуска (Лука), насељено место у оптини Лука, у Загребачкој жупанији, Република Хрватска
 Плуска (Требње), насељено место у општинои Требње, Република Словенија